Kistner ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kistner ist ein Berufsname und bezieht sich auf einen Kistenmacher bzw. Schreiner.

Varianten 
 Kistenmacher, Kistemaker (niederländisch), Küstenmacher

Namensträger 
 Adolf Kistner (1878–1940), badischer Kulturhistoriker
 Anna Kistner (1834–1911), deutsche Schriftstellerin
 Fanny Kistner-Hensel (1918–2006), deutsche Musikerin und Musikpädagogin
 Frank Paul Kistner (* 1959), deutscher Fotograf und Medienkünstler
 Friedrich Kistner (1797–1844), deutscher Musikverleger
 Heinrich Kistner (1919–1999), deutscher Bauunternehmer, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (DP)
 Klaus-Peter Kistner (1940–2014), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Nicolaus Kistner (1529–1583), deutscher Humanist, Jurist, siehe Nikolaus Cisnerus
 Ralph Kistner (* 1967), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Rolf Kistner (* 1962), deutscher Leichtathlet
 Sarah Kistner (* 1997), deutsche Mittel-, Langstrecken-, Cross- und Bergläuferin
 Thomas Kistner (* 1958), deutscher Sportjournalist
 Udo Kistner (* 1954), deutscher Jazz- und Blues-Bassist
 Wolfram Kistner (1923–2006), südafrikanischer Pastor, Theologe und Apartheid-Gegner

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname